

Geografia 
 Monte Rosato – nel Lazio, nella provincia di Rieti

Persone 
 Ettore Rosato – politico italiano
 Legge Rosato – legge elettorale del 2017
 Giorgio Rosato – giornalista e scrittore italiano
 Giuseppe Rosato – scrittore, giornalista e critico letterario italiano
 Roberto Rosato – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Rosa
 Rosas
 Rosati